Aukamp ist in Schleswig-Holstein, Deutschland ein Ortsteil von

 Seedorf (Kreis Segeberg)
 Agethorst (Kreis Steinburg)